Клер Дейнс (англ. Claire Danes; нар.12 квітня 1979, Нью-Йорк) — американська акторка.
 Стів Дейнс, Стівен Девід «Стів» Дейнс (англ. Steven David «Steve» Daines; нар. 20 серпня 1962(19620820), Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американський політик.